Tjukan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tjukan, Nagu, Åboland, 
 Tjukan (sydväst om Vänö, Kimitoön), Åboland, 
 Tjukan (öster om Hitis, Kimitoön), Åboland,

Se även 
Rjukan

Robotskapade Finlandförgreningar